Мата Гаљина има више значења:

 Мата Гаљина (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Гаљина (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику